YUR steht für:
 Jugoslawischer Dinar (ISO-4217-Code), ehemalige Währung von Jugoslawien

yur steht für:
 Yurok (Sprache) (ISO-639-3-Code), gefährdete Sprache der nordamerikanischen Yurok

Abkürzung